

Кусін — село в гміні Карніце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Кусін — село в окрузі Михайлівці Кошицького краю